Ma kan som auktorsförkortning betyda:

 Chi Yun Ma
 Feng-Lin Ma
 Kai-Sen Ma
 Li Ma
 Li-Bin Ma
 Li-Ming Ma
 Qi Sheng Ma
 Yu Chuan Ma
 Zhi-Chun Ma

Robotskapade auktorsförkortningar